Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Ciroyom (Andir), een plaats in het regentschap Kota Bandung van de provincie West-Java
Ciroyom (Cikelet), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Ciroyom (Cipeundeuy), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java